Název Velký potok má více vodních toků:

 Velký potok (přítok Brziny) – pravostranný přítok Brziny v okrese Příbram
 Velký potok (přítok Ostravice) – levostranný přítok Ostravice v okrese Frýdek-Místek
 Velký potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Písek

Související články 
 Veľký potok